Giovani ist der Familienname folgender Personen:
 Maretha Dea Giovani (* 1994), indonesische Badmintonspielerin

Giovani ist der Rufname von
 Giovani dos Santos (* 1989), mexikanisch-spanischer Fußballspieler

Giovani steht für:
 Giovani (Netzwerk), ein soziales Netzwerk